Schwarzerden ist ein geographischer Name:

 Schwarzerden, Ortsgemeinde im Landkreis Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz
 Schwarzerden (Freisen), Ortsteil (Gemeindebezirk) der Gemeinde Freisen im Landkreis St. Wendel im Saarland
 Schwarzerden (Rodholz), Siedlung im Ortsteil Rodholz der Gemeinde Poppenhausen im Landkreis Fulda, Hessen

Schwarzerden ist ein Eigenname:

 Schwarzerden (Schule), staatlich anerkannte Schule für Ergotherapie und Physiotherapie im Poppenhausener Ortsteil Rodholz, Siedlung Schwarzerden

Siehe auch:
 Schwarzerde